Hancock County kan syfta på flera olika amerikanska countyn

 Hancock County, Georgia
 Hancock County, Illinois
 Hancock County, Indiana
 Hancock County, Iowa
 Hancock County, Kentucky
 Hancock County, Maine
 Hancock County, Mississippi
 Hancock County, Ohio
 Hancock County, Tennessee
 Hancock County, West Virginia